Хаддади — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Хаддади, Уссама (род. 1992) — тунисский футболист.
 Хаддади, Хамед (род. 1985) — иранский профессиональный баскетболист.
 Хаддади, Эхсан (род. 1985) — иранский метатель диска, серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года.
 Эль-Хаддади, Мунир (род. 1995) — испанский футболист марокканского происхождения.

См. также 
 Хадад
 Хаддад